Municipio de Range puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Range (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Range (condado de Texas, Oklahoma), un municipio ubicado en el condado de Texas.